Havas Gábor (1921–2007) közgazdász, politikus
 Havas Gábor (1944) szociológus, népművelő, országgyűlési képviselő